Ван Бисбрук:

 Жорж ван Бисбрук — бельгийско-американский астроном.
 Ван Бисбрук — маленький ударный кратер на видимой стороне Луны. 
 53P/ван Бисбрука — короткопериодическая комета из семейства Юпитера.